L’Ami du peuple (dt. Der Volksfreund) ist der Name folgender Zeitungen:

 L’Ami du Peuple, französische Zeitung, 1789 gegründet
 L’Ami du peuple (1848), französische Zeitung, 1848 erschienen
 L’Ami du peuple (1884), französische Zeitung, 1884 gegründet
 L’Ami du peuple (1928), französische Zeitung, 1928 gegründet
 L’Ami du peuple (Belgien), französischsprachige Tageszeitung in Belgien
 L’Ami du peuple (Strasbourg), französische Wochenzeitung

Siehe auch:
 Société des amis du peuple